Coffy steht für

 den französischen Kardinal Robert Coffy (1920–1995)
 einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1973, siehe Coffy – die Raubkatze

Siehe auch:
 Coffey
 Coffee
 Koffi